Tarassenko est le nom slave de plusieurs personnes en russe : Тарасенко :
 Andreï Tarassenko (1968-) joueur de hockey sur glace russe.
 Félix Tarassenko (1932-2021), professeur russe.
 Kateryna Tarasenko (1987-), rameuse d'aviron ukrainienne.
 Vladimir Tarassenko (1991-) joueur de hockey sur glace russe.
 Stanislav Tarassenko (1966) perchiste russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe